Грачёв, Сергей:
 Грачёв, Сергей Витальевич (род.1948) — российский патофизиолог, специалист по патофизиологии экстремальных состояний.
 Грачёв, Сергей Иванович (род.1953) — российский политический деятель.
 Грачёв, Сергей Николаевич (род.1976) — украинский продюсер, саунд-продюсер, аранжировщик, композитор.